Hugh S. Cumming ist der Name folgender Personen:

* Hugh S. Cumming (Generalarzt) (Hugh Smith Cumming; 1869–1948), US-amerikanischer Arzt und General 
 Hugh S. Cumming junior (Hugh Smith Cumming; 1900–1986), US-amerikanischer Diplomat